Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van maart 2020 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 27 maart 2020.

Vrouwen 03